Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 se dispute à South Orange du 19 au .

Pam Teeguarden remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Pam Teeguarden.

Résultats en simple

Parcours 
Trois joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de South Orange
 Saison 1974 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en août 1974